Tamworth (district), een district in het Engelse graafschap Staffordshire
Tamworth (stad)
Tamworth (Nieuw-Zuid-Wales), een stad in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Tamworth (New Hampshire), een plaats in de VS
Tamworth (varken), een varkensras